Пятнадцатилетний капитан — название художественных произведений:

 Пятнадцатилетний капитан — приключенческий роман Жюля Верна.
 Пятнадцатилетний капитан (фильм, 1945) — советская экранизация.
 Пятнадцатилетний капитан (фильм, 1974) — французско-испанская экранизация.